Adam Riess (né en 1969), astrophysicien et cosmologiste d'origine américaine 
 Richard Riess (né en 1937), théologien protestant allemand

Voir aussi